Petr Pokorný (1932–2008) cseh zeneszerző
Petr Pokorný (1933–2020) cseh teológus
Petr Pokorný (1975) cseh labdarúgó

 hasonló
 Peter Pokorný (2001) szlovák labdarúgó